Täikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Täikari (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Täikari (ö i Norra Österbotten), Brahestad, 

Robotskapade Finlandförgreningar